Izabela Marcisz (ur. 18 maja 2000) – polska biegaczka narciarska, mistrzyni świata młodzieżowców z 2021 i wicemistrzyni z 2023, dwukrotna wicemistrzyni świata juniorów, zawodniczka klubu SS Prządki Ski.

Życie prywatne 
Jest córką Marka (wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski w biegach narciarskich) i Barbary. Jej siostrami są Marcela i Ewelina, również biegaczki narciarskie.

Kariera sportowa

Początki 
Marcisz na zawodach międzynarodowych po raz pierwszy pojawiła się 5 stycznia 2016 podczas zawodów „FIS Race” w słowackiej miejscowości Szczyrbskie Jezioro w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 19. miejscu.

W sezonie 2015/2016 zadebiutowała 9 stycznia 2016 w Pucharze Słowiańskim w biegach narciarskich w Szczyrbskim Jeziorze, na dystansie 5 km stylem klasycznym uplasowała się na 14. miejscu. Najlepszą pozycję w zawodach tego cyklu zajęła 29 grudnia 2018 w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie wygrała bieg na dystansie 5 kilometrów stylem dowolnym.

Jej siostry Ewelina i Marcela to byłe biegaczki narciarskie.

W Pucharze Świata zadebiutowała 15 grudnia 2018 w szwajcarskiej miejscowości Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 65. pozycji.

Sezon 2018/2019

Mistrzostwa świata – Seefeld 2019 
W czwartek 28 lutego 2019 roku odbył się bieg sztafetowy 2x5 km stylem klasycznym i 2x5 km stylem dowolnym. Polki biegły w składzie: pierwsza zmiana Monika Skinder (styl klasyczny), druga zmiana Justyna Kowalczyk (styl klasyczny), trzecia zmiana Izabela Marcisz (styl dowolny), czwarta zmiana Urszula Łętocha (styl dowolny). Polska drużyna zajęła 13. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Izabela Marcisz na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 2000